Turcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Turcești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Turcești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea